El nombre Đuro Đaković puede pertenecer a cualquiera de los siguientes artículos:

Đuro Đaković (1886-1929), destacado sindicalista y político yugoslavo, asesinado por su actividad política.
Batallón Đuro Đaković, batallón de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española.
Đuro Đaković Holding d.d, una empresa en Slavonski Brod, dedicada a la fabricación de maquinaria pesada.
KK Đuro Đaković Brod, un equipo de baloncesto de Croacia.

Otros 
Đakovica, una ciudad de Kosovo, en Serbia.